The Life & Times of Tim (2008–2012) – amerykański serial animowany nadawany przez stację HBO od 28 września 2008 roku. W Polsce nadawany od 8 grudnia 2010 roku na kanale Fox Polska.

Obsada

Główne role 
 Steve Dildarian jako Tim
 Mary Jane Otto jako Amy
 Nick Kroll jako Stu
 Matt Johnson jako Rodney
 Peter Giles jako The Boss (Percy Davis)
 Bob Morrow jako Debbie the Prostitute

Gościnnie 
 Bob Saget jako Party Marty
 Jeff Garlin jako ojciec Stu 
 Melanie Lynskey jako Becky 
 Cheri Oteri jako Blobsnark
 Daniel Tosh jako Theo 
 Trevor Moore jako Larry 
 Aziz Ansari jako Gabe
 Elliott Gould jako dr Fishman 
 Bob Odenkirk jako "Bathroom Guy"
 Marc Wootton jako Ringmaster

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale HBO
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Seriale wytwórni Warner Bros. Television Studios